Lahbib ist der Familienname folgender Personen:

 Hadja Lahbib (* 1970), belgische Journalistin, Dokumentarfilmerin, Politikerin und Außenministerin 
 Mohammed Mongi Lahbib (* 1944), tunesischer Diplomat
 Simone Lahbib (* 1965), britische Schauspielerin